Příjmení Schlosser nese více různých osobností:

 Albert Schlosser (???–1769) – nizozemský lékař a zoolog
 Imre Schlosser (1889–1959) – maďarský fotbalový útočník
 Karl Schlosser (1807/1808–1876) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Robert Schlosser (1880–1943) – český malíř
 Roland Schlosser (* 1983) – rakouský sportovní šermíř